|-
| 72301 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72302 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72303 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72304 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72305 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72306 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72307 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72308 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72309 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72310 - || || 23 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72311 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72312 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72313 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72314 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72315 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72316 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72317 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72318 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72319 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72320 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72321 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72322 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72323 - || || 27 de gener, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 72324 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72325 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72326 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72327 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72328 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72329 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72330 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72331 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72332 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72333 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72334 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72335 - || || 24 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72336 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72337 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72338 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72339 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72340 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72341 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72342 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72343 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72344 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72345 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72346 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72347 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72348 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72349 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72350 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72351 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72352 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72353 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72354 - || || 31 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72355 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72356 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72357 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72358 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72359 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72360 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72361 - || || 25 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72362 - || || 22 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72363 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72364 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72365 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72366 - || 2001 CO || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72367 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72368 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72369 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72370 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72371 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72372 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72373 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72374 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72375 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72376 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72377 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72378 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72379 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72380 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72381 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72382 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72383 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72384 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72385 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72386 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72387 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72388 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72389 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72390 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72391 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72392 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72393 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72394 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72395 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72396 - || || 4 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72397 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72398 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72399 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72400 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2